Альберт Ива́нович Кра́вченко (род. 13 декабря 1949) — советский и российский философ и , специалист в области теории, методологии и истории социологии, социологии управления, экономической социологии и социологии труда, а также социологии культуры и культурологии. Кандидат философских наук, доктор социологических наук, профессор.

Биография 
Учился в СГУ имени Н. Г. Чернышевского, окончил МГУ имени М. В. Ломоносова.

С 1978 года — в Институте социологических исследований АН СССР, с 1984 — научный консультант,  журнала «Социологические исследования», профессор кафедры социологии организаций социологического факультета МГУ, главный научный сотрудник Института социологии РАН.

В 1981 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук по теме «Концепция Тейлора и её роль в буржуазной социологии управления» (специальность 09.00.03 — история философии).

В 1990 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора социологических наук по теме «Развитие и структура социологии труда. Историко-методологический анализ» (специальность 22.00.03 — социология труда и экономическая социология).

Автор более 200 опубликованных научных трудов, из них около 50 монографий, словарей, справочников и учебных пособий. Среди них: «Социология: общий курс: учебное пособие для вузов» (М., 2002), «Культурология» (2000—2003), «Обществознание» и ряд других.

Награды 
 Ломоносовская премия МГУ II степени  за монографию «Социология. В 3-х т.» (2001)

Плагиат 
В декабре 2002 г. Черёмушкинским районным судом г. Москвы был признан виновным в плагиате: основу главы 7 его книги «Политология: Учебное пособие для студентов. М., 2001» составили фрагменты книги Фархада Ильясова «Политический маркетинг: Искусство и наука побеждать на выборах» (М., 2000). Был приговорён судом к выплате пострадавшему компенсации в сумме 1000 рублей, а издательство опубликовало сообщения о факте плагиата в газетах.

Сочинения 
 Социология труда в XX веке: Историко-критический очерк / Отв. ред. И. В. Бестужев-Лада; АН СССР, Ин-т социол. исслед. — М. : Наука, 1987. — 180, [2] с.
 Социология Макса Вебера : Труд и экономика. — М. : На Воробьевых, 1997. — 206, [1] с. — ISBN 5-88265-014-3
 Добреньков В. И., Кравченко А. И. Социология: В 3 тт: Т. 1: Методология и история, Т. 2: Социальная структура и стратификация, Т. 3: Социальные институты и процессы. — М. : Инфра-М, 2001.
 Культурология : Учебное пособие для вузов. — 5. изд. — М. : Академический Проект, 2003. — 493, [2] с. — (Gaudeamus). — ISBN 5-8291-0230-7
 Добреньков В. И., Кравченко А. И. Фундаментальная социология : В 15 т. — М. : Инфра-М, 2003—2007.
 История социологии в 2 т.: учебник и практикум для академического бакалавриата. — М. : Юрайт, 2019. — (Бакалавр. Академический курс).
 Антология социально-экономической мысли России. XIX–XX века: в 3 т. – М. : Директ-Медиа, 2021. — ISBN: 978-5-4499-2097-3 (Том 1).

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте социологического факультета МГУ
 Публикации на образовательном портале «ЭСМ»
 Публикации на сайте «ИСТИНА»
 

Выпускники философского факультета МГУ
Преподаватели социологического факультета МГУ
Сотрудники Института социологии РАН
Авторы учебников
Авторы энциклопедий и словарей
Культурологи России
Лауреаты Ломоносовской премии МГУ